Osoby o tym nazwisku:
 Damian Ruszkiewicz – polski lekkoatleta
 Kazimierz Ruszkiewicz – rzymskokatolicki duchowny 
 Piotr Ruszkiewicz – polski językoznawca
 Wojciech Ruszkiewicz – polski rugbysta